Lupin pode ser um nome:
 comum para Lupinus texensis, uma planta.
 de Remo Lupin, personagem da saga Harry Potter.
 alcunha (br: apelido) de Paul Toledo, uma personagem do jogo Commandos.
 Lupin III, uma série de animação japonesa criada por Monkey Punch, estrelada pelo neto de  Arsène Lupin.
 Arsène Lupin, famoso ladrão de casaca, personagem das novelas policiais do escritor Maurice Leblanc

Desambiguação